Fale bure kan syfta på:

 Fale hin gamle – en medeltidshjälte 
 Fale hin unge – en medeltidshjälte
 Fale Bure (drama) – ett svenskt drama i fyra akter från 1795 av Jacob De la Gardie